La bataille du cap Spartel, du nom du cap Spartel de la côte sud du détroit de Gibraltar, est une dénomination qui renvoie à différentes batailles navales :
 En 1670, un combat entre des navires anglo-hollandais et des navires algériens.
 En 1782, un combat entre des navires franco-espagnols et des navires britanniques.
 En 1936, un combat entre des navires espagnols, nationalistes et républicains.